Detalhes de Simples Masculino do US Open de 2008.

Cabeças de chave 

  Rafael Nadal (Semifinais)
  Roger Federer (Campeão)
  Novak Djokovic(Semifinais)
  David Ferrer (Terceira Rodada)
  Nikolay Davydenko (Quarta Rodada)
  Andy Murray ' (Vice-Campeão)
  David Nalbandian (Terceira Rodada)
  Andy Roddick (Quartas-de-Finais)
  James Blake (Terceira Rodada)
  Stanislas Wawrinka (Quarta Rodada)
  Fernando Gonzalez (Quarta Rodada)
  Richard Gasquet (Primeira Rodada)
  Fernando Verdasco (Terceira Rodada)
  Ivo Karlovic (Terceira Rodada)
  Tommy Robredo (Quarta Rodada)
  Gilles Simon ''(Terceira Rodada)

<ol start="17">
 Juan Martin del Potro ''(Quartas-de-Finais)
 Nicolas Almagro ''(Terceira Rodada)
 Jo-Wilfried Tsonga ''(Terceira Rodada)
 Nicolas Kiefer ''(Primeira Rodada)
 Mikhail Youzhny ''(não participou)
 Tomas Berdych ''(Primeira Rodada)
 Igor Andreev'' (Quarta Rodada)
 Paul-Henri Mathieu ''(Segunda Rodada)
 Philipp Kohlschreiber ''(Segunda Rodada)
 Dmitry Tursunov ''(Terceira Rodada)
 Feliciano Lopez ''(Primeira Rodada)
 Radek Stepanek ''(Terceira Rodada)
 Juan Monaco ''(Primeira Rodada)
 Marin Cilic ''(Terceira Rodada)
 Andreas Seppi ''(Terceira Rodada)
 Gael Monfils ''(Quarta Rodada)
|}

Fase final

Fases anteriores

Seção 1

Seção 2

Seção 3

Seção 4

Seção 5

Seção 6

Seção 7

Seção 8 

S
US Open - Simples masculino